Maca - instrumento utilizado para transportar vítimas para a ambulância ou local seguro
Macas - na mitologia grega, daemones ou espíritos das batalhas e dos combates
Lepidium meyenii - planta andina comnhecida como "Maca"

Localidades

Maca (distrito)

Veja também
Maça
Maçã

Desambiguação
Desambiguações de topônimos